Феденко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Феденко, Александр Александрович (род. 1970) — украинский велогонщик, призёр Олимпийских игр в Сиднее 2000 года.
 Феденко, Анатолий Семёнович (1942—2020) — советский и российский актёр, заслуженный артист РСФСР (1984).
 Феденко, Фёдор Александрович (1903—1973) — военный деятель, разведчик; генерал-лейтенант.